__БЕЗКН__

Machaeroidinae sp. (FMNH PM 1506) је изумрла врста плаценталних сисара, из изумрле потпородице Machaeroidinae унутар изумрле породице Oxyaenidae, која је у периоду средњег еоцена настањивала подручје Сјеверне Америке.

Опис 
Једини тренутно знани фосилни остатак ове врсте сисара је дјелић доњег m1 кутњака пронађен на фосилном локалитету из Вашаки геолошке формације на простору савезне државе Вајоминг.

Тренутно, ова врста сисара још није стручно именована нити уврштена у одређени род, те је зато још у научној литератури знана само под својим регистарским бројем фосила.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Machaeroidinae sp. (FMNH PM 1506).

Временска распрострањенст врсте Machaeroidinae sp. (FMNH PM 1506) унутар породице Oxyaenidae

Види још 
 Класификација сисара
 Machaeroidinae

Референце 

Oxyaenidae
Изумрли сисари Северне Америке
Несврстане врсте сисара